

Риня — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Риня — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства